

Geografia 
 Bosnia ed Erzegovina
 Ćirići – villaggio nel comune di Glamoč

Persone 
 Alexandre Cirici i Pellicer – scrittore spagnolo
 David Cirici – scrittore e filologo spagnolo di lingua catalana
 Domingo Cirici Ventalló – romanziere, editore e militante politico spagnolo
 Ramir Bascompte i Cirici – regista e produttore teatrale spagnolo